Gesenke (polnisch Jesioniki, tschechisch Jeseníky) kann bedeuten:

 Ostsudeten, pl. Sudety Wschodnie, tsch. Jesenická oblast, ein Gebirgszug in Tschechisch-/Mährisch-Schlesien
 Altvatergebirge, auch Hohes Gesenke, pl. Wysoki Jesionik, tsch. Hrubý Jeseník, Gebirgszug der Ostsudeten
 Niederes Gesenke, pl. Niski Jesionik, tsch. Nízký Jeseník, Gebirgszug der Ostsudeten
 Landschaftsschutzgebiet Gesenke (tsch. Chráněná krajinná oblast Jeseníky) in Ostsudeten, Tschechien; umfasst das Altvatergebirge, das Hannsdorfer Bergland (tsch. Hanušovická vrchovina) und das Oppagebirge bzw. Zuckmanteler Bergland (tsch. Zlatohorská vrchovina, pl. Góry Opawskie), mit einer Gesamtfläche von 740 km²

Siehe auch: 
 Gesenk